Братья Барбаросса: Меч Средиземноморья () — турецкий исторический приключенческий сериал, основой которого является жизнь четырёх братьев-Барбаросса: Исхака Барбаросса, Аруджа Барбаросса, Хызыра Барбаросса и Ильяса Барбаросса. Сериал производится компанией ES Film. Режиссёр — Берат Оздоган. Сценаристы — Сердар Озоналан и Хасан Эримез. В главных ролях: Энгин Алтан Дюзьятан (Арудж), Улаш Туна Астепе (Хызыр), Еткин Дикинджилер (Исхак), Джанер Топчу (Ильяс) и Эмир Бендерлиоглу (Пири-реис).
Во второстепенных ролях: Пелин Акил (дочь хозяина караван - сарая в Александрии Сильвио Изабель - хатун), Гюльджан Арслан (жена Аруджа Барбароссы Деспина - хатун), Мехмет Полат (командующий гарнизоном венецианской крепости Модон Марко Габриэль), Сердар Дениз (испанский королевский наместник в городе Джиджель дон Диего), Джемре Гюмели (Мерьем) и т.д.

Телесериалы Турции
Телесериалы 2021 года